Das ITF Women’s Circuit UBS Thurgau 2014 war ein Damen-Tennisturnier der ITF in Kreuzlingen. Das Hallenturnier, das auf Teppichboden ausgetragen wurde, war Teil des ITF Women’s Circuit 2014 und fand vom 17. bis 23. Februar 2014 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Ergebnisse auf der Website der ITF

ITF Women’s Circuit 2014
Tennisturnier in Kreuzlingen